Physella squalida är en snäckart som först beskrevs av Morelet 1851.  Physella squalida ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
squalida